Ножерите () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Трявна. Население составляет 2 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Плачковци, в состав которого входит Ножерите, должность кмета (старосты) исполняет Стефан  Цанев Петров (коалиция в составе 2 партий: Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС), Демократическая партия (ДП)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Трявна — Драгомир Иванов Николов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области